Il singolare del torneo di tennis ATP Tulsa 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Pat Du Pré 6-7, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Eddie Dibbs (campione)
 Dick Stockton (quarti di finale)
 Cliff Richey (primo turno)
 Terry Moor (primo turno)

 Nick Saviano (primo turno)
 Gene Mayer (secondo turno)
 Pat Du Pré (finale)
 Byron Bertram (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tulsa 1978